Hendrik Bijleveld (1790-1848), onderwijzer en schooldirecteur
 Hendrik Bijleveld (1848-1918), Nederlandse onderwijzer en politicus
 Hendrik Bijleveld (1885-1954), Nederlandse advocaat en politicus

Zie ook
 Bijleveld (doorverwijspagina)